Als Bauernseufzer bezeichnet man:
eine Brühwurstsorte, siehe Pfälzer Bauernseufzer
eine Rohwurstsorte, siehe Landjäger
eine Rohwurstsorte, siehe Bauernstumpen
eine Rohwurstsorte, siehe Bauernbratwurst